Litani può riferirsi a due fiumi diversi:

 Litani, adattamento del nome arabo (Nahr al-Līṭānī) del fiume Leonte (fiume) in Libano
 Litani, fiume del Suriname